Säsongen 2013/2014 var Nybro Vikings femte säsong sedan återkomsten till Division 1. Detta var sista säsongen det hette Division 1 och Vikings spelade i Division 1F, som var den sydligaste serien som bestod av 11 lag, bl.a. Tingsryds AIF som flyttats ner från Hockeyallsvenskan sedan förra säsongen. Höstsäsongen blev en katastrof med långa förlustserier och en tabellplacering långt under det förväntade. Huvudtränaren tog time-out i november och slutade i december. Den katastrofala höstsäsongen gav bara ett enda bonuspoäng med till fortsättningsserien och trots endast tre förluster under vintern ledde det till en fjärdeplacering i fortsättningsserien som denna säsong innebar spel i kvalserien (serien skulle minskas). I kvalserien placerade sig Vikings tvåa vilket med tiden visade sig räcka för spel i nya Hockeyettan. Sammanfattningsvis Vikings sämsta säsong sedan man spelade i Division II 15 år tidigare.

Händelser kring föreningen 
Årsmöte hölls 26 juni med ett 50-tal medlemmar som deltagare. Föreningen kunde visa på ett litet positivt ekonomiskt resultat. Skulder på 2,7 miljoner kronor fanns dock kvar, men inte något överhängande konkurshot. Tommy Håkansson omvaldes till ordförande och till styrelsen valdes Magnus Hammarstedt, Märit Truuts, Björn Mellström, Oskar Fransson, Johan Hermansson, Andreas Holfelt och Torben Zedrén.

När säsongen 2012/13 var över påbörjades en ombyggnad av Victoriahallen. En ny entré byggdes i västra änden av hallen. Den blev tre våningar hög, med gym och nya omklädningsrum i botten och restaurang överst. Västra delen av läktaren fick ståplats för hemmasupportrarna. Entrén och en ny medieläktare stod färdig till årsskiftet och invigning skedde 3 januari. Då fanns även en ny ljusanläggning och ljudanläggning för att öka stämningen i hallen. Under sommaren installerades nya stolar på huvudläktaren med hjälp av spelarena.

Före matchen mot Borås HC den 26 januari 2014 hissades tröjorna för två av Nybros genom tiderna största spelare: Björn "Böna" Johansson och Åke ”Älgen” Elgström, nr 6 och nr 18. Efter sista kvalseriematchen 23 mars lägger klubbikonen Jonny Ågren skridskorna på hyllan och avslutar sin karriär. 17 säsonger, mer än 500 matcher och 200 mål summerar hans karriär och gör honom till en av föreningens viktigaste spelare genom alla tider. Efter slutsignalen åkte Jonny runt i hallen under flera minuter till Nybrosupportrarnas stående ovationer. 27 mars står det klart att Nybro-fostrade Lisa Johansson vunnit SM-guld med AIK.

När säsongen var färdigspelad drabbades klubben av beskedet att lagledaren Inge Adolfsson som varit engagerad i föreningen avlidit på sin arbetsplats vid 63 års ålder.

Förhandstips
Barometerns sportjournalist Henrik Eriksson tippade Vikings på en sjätteplats innan serien drog igång. Svenska spels odds placerade Vikings på en femteplats mellan Olofström och Pantern vid ungefär samma tid.

Försäsong 
Ispremiären hölls den 11 augusti inför 400–500 åskådare. Nya matchställ visades upp. Ispremiären innehåll också spelarpresentationer, en intern match inom laget, snabbhetsdueller och straffläggning.

Träningsmatcher

Ordinarie säsong

Division 1F 
Grundserien börjar bra. Den fleråriga traditionen med premiärförlust bryts trotts tufft motstånd (Tingsryd). Efter den inledande segern följer två förluster där Vikings faller ihop i tredje perioden. Sedan blir resultaten lite mer blandade ett litet tag, men i oktober månad gör man fem raka förlustmatcher och krisstämning råder. Under november gör laget ytterligare en förlustsvit samtidigt som Johan Persson lämnar för spel med Timrå IK. För att komma till rätta med problemen anlitar man under november en mental tränare. I andra halvan av november blir tränaren Daniel Eriksson först sjuk och tar sedan time out. Laget leds istället av assisterande tränare Per Wallin tillsammans med sportgruppen. Snart visar det sig att Andreas Holfelt leder laget under Erikssons time out. Tränarbytet innebar att man till slut kunde sätta punkt för en sju matcher lång förlustsvit den 29 november i match mot IK Pantern. I början av december kommer man överens med Daniel Eriksson om att avsluta hans kontrakt.

Poängtabell

Matcher

Fortsättningsserien 
Fortsättningsserien inleddes i en nyombyggd Victoriahall med storseger mot Nittorps IK, 8–1. Första halvan av serien går bra och Vikings tar 15 av 18 möjliga poäng. Det dåliga gundserieresultatet, som bara gav ett bonuspoäng, ihop med förluster mot Kristianstad och Olofström leder till att Vikings tvingas till kval – trots en fjärdeplacering, två poäng bakom trean Olofström. 

Poängtabell

Matcher

Kvalserien 
Vikings vann sju av tio matcher och slutade på en andraplats i kvalserien, där endast segraren har en garanterad plats i Hockeyettan till nästa säsong. Förutsättningarna var att nästa säsong skulle omfatta 48 lag varav 12 i den norra delen. Övriga Sverige bidrog med 36 lag, utöver kvalseriesegrarna skulle det behövas ytterligare några lag för att komma upp i antal. Ishockeyförbundet beslutade om detta. Därför kunde man dra slutsatsen att tre kvalserietvåor skulle få en plats till nästa säsong. Brukligt var att de tvåor som hade högst poängkvot (antal poäng delat med antal spelade matcher) skulle få platserna och Vikings hade högsta poängkvoten och troddes därför vara klar för Hockeyettan. Helt säkra var inte klubben förrän de fått en bekräftelse från förbundet. Bekräftelsen kom 8 april då förbunde meddelade att Vikings fått en plats i Hockeyettan.

Poängtabell

Matcher

Trupp

Spelarstatistik 
Division 1F

Fortsättningsserien

Kvalserien

Målvaktsstatistik 
Division 1F

Fortsättningsserien

Kvalserien

Publik
Antalet åskådare under säsongen visas i tabellen nedan.

Transaktioner 
Vid säsongens början hade Erik Lindström, Johan Torudd, Robin Larsson, Patrik Fransson och Marcus Mellström redan kontrakt.

Nyförvärv 
 25 mars: Daniel Eriksson, huvudtränare.
 6 april: Jesper Eriksen
 9 april: Emanuel Åström
 17 april: Pelle Karlsson
 22 april: Viktor Alm, målvakt.
 20 maj: Sebastian Andersson, målvakt.
 20 maj: Sebastian Benker
 24 maj: Rickard Palmberg och Robin Wengdahl (tryout)
 28 juni: Johan Persson
 15 augusti: Jonny Ågren återvände till klubben.
 14 januari: Simon Nordh, målvakt. Kom in efter att Viktor Alm skadats.

Förlängningar 
 9 mars: Calle Ackered
 14 mars: Martin Olsson
 19 mars: Chris Nybeck
 9 april: Kristian Frisk
 19 april: Tobias Gyllenhammar och Rickard Fernholm
 26 april: Marcus Kvillner
 15 juni: David Algulin
 12 september: Robin Wengdahl, från tryout till fast kontrakt.

Lämnar 
 4 april: Johannes Jönsson (gick till Örebro HK), Benny Berglund, Joachim Larsson, Jesper Porsefjord och Sebastian Nilsson lämnade laget.
 28 april: Martin Åkesson

Lån in 
 Martin Åkesson, inlånad en match under grundserien.

Långtidsfrånvaro 
 11 september: Pelle Karlsson, axelskadad i premiären, tillbaka mot Halmstad i början av oktober.
 10 januari: Victor Alm drabbades av hjärnskakning på träningen. I slutet av säsongen tog Alm beslutet att lägga ner sin ishockeykarriär. Det var hans tredje hjärnskakning och riskerna för allvarliga men ansågs stora om han fortsatte spela.

Referenser

Externa länkar 
Nybro Vikings
Vikingstidningen 2013/14 del A
Vikingstidningen 2013/14 del B
Vikingstidningen 2013/14 del C

Ishockeysäsongen 2013/2014 efter lag
Nybro Vikings säsonger
Sport i Sverige 2013
Sport i Sverige 2014